Plaats in Polen
 Orlik (Ermland-Mazurië), een dorp in de woiwodschap Ermland-Mazurië
 Orlik (Pommeren), een dorp in de woiwodschap Pommeren
Plaats in Rusland
 Orlik (Belgorod), een plaats (selo) in de oblast Belgorod
 Orlik (Boerjatië), een plaats (selo) in het westen van de autonome republiek Boerjatië
 Orlik (Orjol), een dorp in de oblast Orjol
 Orlik (Selsovjet Solovyevskaya), een dorp in het Chernsky district van het oblast Toela
 Orlik (Selsovjet Velyenikolskaya), een dorp in het Chernsky district van het oblast Toela
Plaats in Tsjechië
 Orlík nad Vltavou, een gemeente in het district Písek van de regio Midden-Bohemen
Personen
 Emil Orlík (1870-1932), een Tsjechisch schilder, etser, lithograaf en houtsnijder
Rivier in Rusland
 Orlik (rivier), een rivier in het zuidwesten van Rusland